Wakendorf steht für:
 Wakendorf I, Gemeinde im Kreis Segeberg in der Nähe von Bad Oldesloe, Schleswig-Holstein
 Wakendorf II, Gemeinde im Kreis Segeberg bei Henstedt-Ulzburg, Schleswig-Holstein
 Wakendorf (Bovenau), Ortsteil von Bovenau, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein
 Wakendorf (Preetz), Ortsteil von Preetz, Kreis Plön, Schleswig-Holstein
 Wakendorf (Züsow), Ortsteil von Züsow, Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern